Les Carnivores (Carnivora) sont un ordre de mammifères placentaires du super-ordre des Laurasiathériens. Ils se distinguent par une mâchoire et une denture qui leur permet de chasser et de manger d'autres animaux. Une des synapomorphies qui caractérisent les Carnivores est la présence d'une carnassière. Les canines sont transformées en crocs. Leur cerveau est de type gyrencéphale.

Cet ordre est composé majoritairement d'animaux rapides au régime alimentaire carnivore (chair crue), bien qu'il existe certains membres qui n'ont pas ce régime, tels le panda géant qui est herbivore et des omnivores opportunistes comme le Renard roux ou le Binturong qui est principalement frugivore. D'autre part, les mammifères carnassiers ne sont pas tous forcément membres de cet ordre. On peut ainsi citer, par exemple, le dasyure, le thylacine, ou le diable de Tasmanie, qui sont tous trois des marsupiaux, ou bien certains cétacés tels que l'orque ou le grand cachalot.

Caractéristiques 
Les Carnivores sont les seuls mammifères placentaires à ne pas posséder de vésicules séminales. Sinon, les principales caractéristiques spécifiques des Carnivores concernent la tête. Au niveau de la denture, la quatrième prémolaire supérieure et la première molaire inférieure sont spécialisées en carnassières. Par ailleurs, les mouvements latéraux de la mandibule sont très limités. Au niveau de la base du crâne, la bulle tympanique est constituée de trois éléments : ectotympanique, entotympanique rostral et entotympanique caudal. Par ailleurs, l'artère carotide interne est réduite, et la vascularisation du cerveau est essentiellement assurée par la carotide externe.

D'autres caractéristiques sont présentes uniquement chez les espèces terrestres existantes : une boîte crânienne de dimension élargie, la présence d'un os scapholunatum au niveau du carpe, ou l'absence de troisième trochanter pour le fémur.

Systématique 
L'ancienne classification séparait les Carnivores en deux sous-ordres, les Fissipèdes et les Pinnipèdes. Cette classification est aujourd'hui obsolète, bien que les Pinnipèdes soient toujours un clade valide.

Carnivora est aujourd'hui considéré comme le groupe-couronne de ses représentants actuels, divisé en deux sous-ordres. Les Caniformes regroupent les familles proches des Canidés, les Féliformes regroupent les familles proches des Félidés.

Familles actuelles 
Liste des familles actuelles selon ITIS.

 Sous-ordre Caniformia Kretzoi, 1938 :
 Canidae Fisher, 1817  (les loups, renards…) ;
 Ursidae Fisher, 1817  (les ours) ;
 (Super-famille Musteloidea Fisher 1817) :
 Ailuridae Gray, 1843 (le Petit panda),
 Mephitidae Bonaparte, 1845 (les mouffettes),
 Mustelidae Fisher, 1817 (les loutres, martres…),
 Procyonidae Gray, 1825 (les ratons laveurs, coatis…) ;
 (Clade Pinnipedia Illiger, 1811) :
 Odobenidae Allen, 1880 (le Morse),
 Otariidae Gray, 1825 (les otaries),
 Phocidae Gray, 1821 (les phoques).
 Sous-ordre Feliformia Kretzoi, 1945 : 
 Eupleridae Bonaparte, 1845 (le Fossa, les galidies…) ;
 Felidae Fisher, 1817 (les félins) ;
 Herpestidae Bonaparte, 1845 (les mangoustes) ;
 Hyenidae Gray, 1821 (les hyènes) ;
 Nandiniidae Pocock, 1929 (la Civette palmiste africaine) ;
 Viverridae Gray, 1821 (les civettes, genettes…).

Note : les viverridés du genre Prionodon regroupant les linsangs asiatiques ont été classés à part dans la famille Prionodontidae Horsfield, 1822 à la suite d'analyse génétiques.

Liste des familles éteintes 
Dans le sous-ordre Caniformia :
 famille †Amphicyonidae Haeckel, 1886 ;
 famille †Desmatophocidae Condon, 1906 ;
 famille †Enaliarctidae Tedford, 1976 ;
 famille †Hemicyonidae Frick, 1926.
Dans le sous-ordre Feliformia :
 famille †Barbourofelidae Schultz et al., 1970 ;
 famille †Nimravidae Cope, 1880 ;
 famille †Percrocutidae Werdelin et Solounias, 1991 ;
 famille †Stenoplesictidae Schlosser, 1923.

Phylogénie

Place au sein des laurasiathériens

Phylogénie de l'ordre 
Les différentes études génétiques estiment que l'ancêtre commun des carnivores actuels vivait il y a environ 60 millions d'années.

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Carnivora (classification phylogénétique)
 Liste détaillée des familles et genres de carnivores 
 Liste des genres de carnivores 
 Liste de noms vernaculaires de carnivores
 Liste des carnivores par population
 Eucaryotes, Chordés, Vertébrés, Mammifères
 Prédateur, superprédateur

Liens externes 
 Base de données consacrée à la biologie de la conservation des carnivores, avec Accès à de nombreuses thèses scientifiques de divers pays.

Carnivore (nom scientifique)